

Patronyme 

 Gabriel Sabail ou Sabailh (1663-1743) : Praticien (homme de loi), né à Termes d'Armagnac (Gers) au domaine le Pouy, décédé en 1743 à Montus au Château du Perron.
 Pierre Sabailh ou de Sabail (1690-1749) : Son fils,  avocat en parlement, fils de Gabriel Sabailh, né et décédé à Montus.
 Aimé François de Sabail (1731-1801) : Son fils, conseiller du Roy, lieutenant de la justice en Rivière-Basse. Les Sabailh ont été anoblis en 1733.
 Dominique (de) Sabail (1757-1799) : Son fils, avocat en parlement, juge de paix de Castelnau en 1790,  membre du directoire du département des hautes pyrénees, entre 1790 et 1793, né à Montus et décédé à Monguilhem (Gers). Le port de la particule a été interdit à Castelnau à partir de 1791
 Alexandre Marie (de) Sabail (1790-1841) : Son fils, Juge de paix de Castelnau, maire de la commune (1819-1826), Il épouse le , Emilie Dartigaux. Il est décédé au château Montus.
Pierre François Gustave Sabail (1824) : son fils, juge de paix, épouse le 28 mars 1858 Jacqueline Gabrielle Alixe Julie Pené.
Joseph Paul Ange Alexandre Pierre Sabail (1859-1911) : Son fils, né le , membre de l'administration préfectorale : sous-préfet de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) (1890), sous-préfet de Moissac (Tarn-et-Garonne) (1894), sous-préfet de Lodève (Hérault) (1896),  sous-préfet d'Autun (Saône-et-Loire) (1900), sous-préfet de Coutances (Manche)(1900). Remplacé, sous-préfet honoraire le .
Jules Sabail : Avocat, juge de Paix, deux fois maire de Castelnau (1914-1920) et (1925-1935). Administrateur de la Banque de France à Tarbes. Il est décédé au Château Montus.
Joseph Sabail : Notaire
Jeanne Sabail
Marianne Josephine Claire Sabail (1826) : sa fille, épouse le 15 septembre 1852, Jean Louis Henri Mieussens, notaire, maire de Castelnau (1884-1890).
Alexandre Mieussens, leur fils
Jean Joseph Napoléon Alfred Sabail (1840-1927) :  Fils cadet de Alexandre Sabail, notaire et homme politique libérale, par deux fois maire de Plaisance, (1870-1871) (1908-1920), Président de la Chambre des Notaires du Gers. Il épousa la fille de Jean-François Doat, Louise Doat. Beau-frère de Henri Mieussens, Maire de Castelnau (1884-1890).
Louise Doat-Sabail (1845-1892) :  Son épouse, est une marchande d'art, mécène et collectionneuse d'art française,  fille de Jean François Doat et d'Elmire Lanafoërt-Doat.
 Henriette Sabail-L'officier (1880-1962), leur fille et héritière, épouse Pierre Marius L'officier (1872-1916), capitaine de l'État-major de l'armée française du Tonkin, croix de guerre, officier de la Légion d'honneur (1913), chevalier de l'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, parents de :
Charlotte, Marie Louise (1910-2001), épouse Chapelain L'officier.
Jean Charles L'officier (1913-1974).
Louis Sabail (1868-1945), son fils, magistrat à Paris
Marie Sabail (1873), épouse de Paul Martin
Alfred Martin (1899-1916), leur fils
Louis Martin, leur fils
Aglaé Sabail (1878), peintre, épouse de Louis Bonnafont (1874)
 Emile Sabail (1882-1916), lieutenant, mort à Verdun.
Sabail FK : Le Sabail FK (azéri : Səbail Futbol Klubu) est un club de football azérbaïdjanais fondé en 2016 et basé à Bakou. Le club participe pour la saison 2018-2019 en première division.

Toponyme 
 de Sabail et Métairie de Sabail, lieu-dit de la commune de Castelnau-Rivière-Basse en Bigorre, ancienne seigneurie de Sabail (XIIIe siècle).

 A Sabail-Brehat, chemin de Sabail, et canal de Sabail, lieu-dit et ancienne propriété Sabail situé à Tieste-Uragnoux.
Villa Sabail ou maison Sabail, Tarbes, racheté le  par la ville de Tarbes ce magnifique immeuble, situé au n°11 de la rue André Fourcade accueille depuis 1989, Les bureaux des services techniques municipaux .
Fort de Sabail, construit en 1234 par Shirvanshah Fariburz III et situé sur unes des îles de la baie de Bakou en Azerbaijan, à moitié immergé.
Sabail : est unes des douze Régions administratives de Bakou, Binagadi Garadag Narimanov Nasimi Nizami Sabail Sabounchi Sourakhani Khazar Khatai Yasamal Pirallahi
Rue Louise et Jean Sabail, à  Bègles 33130.
Sabail & Co Sas,  Family Office Franco-Italien héritier de la collection de Elmire Lanafoërt-Doat et de sa fille Louise Doat-Sabail, détenue par Christophe Chapelain L'officier.